Velos (griechisch: Βέλος ‚Pfeil‘) steht für:
 Blackburn Velos, Flugzeugmodell, siehe Blackburn Dart
 Velos (Schiff, 1906), griechisches Schiff
 Velos, 1907 gebautes Schiff der Niki-Klasse

Siehe auch:
 Velo